Als Waldmannsburg werden folgende Gebäude bezeichnet:
 die Ruine Dübelstein in Dübendorf im Kanton Zürich 
 ein Denkmalgeschütztes Gasthaus in Neustadt a. d. Weinstraße, siehe Waldmannsburg (Neustadt an der Weinstraße)